Föhr ist

 eine Insel der Nordfriesischen Inseln in Schleswig-Holstein, siehe Föhr

Föhr oder Foehr ist der Familienname von

 Alexander Föhr (* 1980), deutscher Politiker (CDU)
 Andreas Föhr (* 1958), deutscher Drehbuchautor und Schriftsteller
 Ernst Föhr (1892–1976), deutscher Theologe und Politiker (Zentrum)
 Horst Föhr (* 1944), deutscher Manager
 Joonas Föhr (* 1994), finnischer Unihockeyspieler
 Karl Friedrich Foehr (1860–1930), Direktor und Rektor vom Friedrichs-Polytechnikum (Köthen)
 Tero Föhr (* 1980), finnischer Orientierungsläufer